Kawachi bezeichnet:

 die japanische Provinz Kawachi
 die ehemalige japanische Stadt Kawachi, die 1967 in Higashiōsaka aufging, siehe Kawachi (Ōsaka)
 das japanische Linienschiff Kawachi, gesunken 1918
 die nach dem Schiff benannte Kawachi-Klasse

Kawachi ist der Familienname folgender Personen:

 Katsuyuki Kawachi (* 1955), japanischer Fußballspieler
 Masatsugu Kawachi (* 1985), japanischer Boxer